One Size Fits All – album muzyczny Franka Zappy i zespołu The Mothers of Invention, wydany w 1975.

Spis utworów 
Album zawiera:

Strona A:

Strona B:

Muzycy 
Twórcami albumu są:
 Frank Zappa – wokal, gitara
 George Duke – instrumenty klawiszowe, wokal
 Ruth Underwood – marimba, wibrafon, perkusja
 Johnny „Guitar” Watson – wokal
 James „Bird Legs” Youman – gitara basowa
 Chester Thompson – perkusja, efekty dźwiękowe
 Tom Fowler – gitara basowa
 Napoleon Murphy Brock – saksofon tenorowy, wokal, flet

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1975
Albumy Franka Zappy